Гребенская:

 Гребенская — станица в Шелковском районе Чечни.
 Гребенская — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.